Haviskobben är skär i Åland (Finland). De ligger i Skärgårdshavet och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Öarna ligger omkring 30 kilometer sydöst om Mariehamn och omkring 250 kilometer väster om Helsingfors.
Arean för den av öarna koordinaterna pekar på är 1 hektar och dess största längd är 140 meter i nord-sydlig riktning. 

Trakten är glest befolkad. Närmaste större samhälle är Föglö,  km norr om Haviskobben.

Källor 

Skär i Åland
Åländska öar i Skärgårdshavet
Öar i Föglö